Ло́бва — наименование различных географических объектов в Северном округе Свердловской области России.

 Лобва — река, протекающая в городском округе Карпинск и Новолялинском городском округе, приток Ляли.
 Лобва — посёлок в Новолялинском городском округе.
 Лобва — станция Свердловской железной дороги в посёлке Лобва.